Богданов, Пётр Алексеевич:
 Богданов, Пётр Алексеевич (1882—1939) — советский инженер, председатель Высшего совета народного хозяйства РСФСР (1921—1925).
 Богданов, Пётр Алексеевич (1888 — не ранее 1941) — российский экономист, министр земледелия в белом Северо-Западном правительстве (1919), деятель кооперативного движения и русской общины в Эстонии.